Pavliha je lahko:
 šaljivi ljudski junak
 Pavliha (časopis)
 Pavliha (časopisno podjetje)
 Pavliha (priimek), slovenski priimek (Marko Pavliha)
 Pavliha, zadnja opera Viktorja Parme